

Любешево — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любешево — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Любешево — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Любешево — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства